Мирненский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Родинском районе Алтайского края России. Административный центр — посёлок Мирный.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1948 человек, в том числе 901 мужчина и 1047 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 2 населённых пункта:
 посёлок Мирный,
 посёлок Новотроицк.

Примечания 

Муниципальные образования Родинского района
Сельские поселения Алтайского края